Олесь Иосифович Бабий (17 марта 1897, с. Средня, ныне Калушского района Ивано-Франковской области — 2 марта 1975, Чикаго, США) — украинский писатель и литературовед, автор Марша украинских националистов (гимна ОУН). Доктор литературоведения. Писал под псевдонимом Хмелик.

Биография 
Олесь Иосифович родился в многодетной, но обеспеченной семье Иосифа и Екатерины Бабий в селе Середня Калушского района. Среднее образование получил во Львове. В 17 лет он записался в Украинские сечевые стрельцы (Украинский добровольческий легион). Служил в Австрийской армии, потом в Галицкой армии.

В 1929 году стал доктором литературоведения в Украинском педагогическом институте им. Драгоманова в Праге. В сентябре 1932 года его осудили на четыре года тюрьмы, которые он отсидел в Дрогобычской тюрьме. После немецкой оккупации Украины он вернулся в Среднее. С 1941 года он работал в редакции «Золотого колоса», а в 1943 году вернулся обратно в свое село.

Перед приходом советской армии и освобождением от немецких оккупантов он в 1944 году подался в Германию, а затем после четырех лет фильтрационных лагерей уехал в США. Работал в Чикагском университете, в редакции украинского журнала. С 1944 до 1968 года в семье его считали погибшим и только в 1968 он написал семье письмо, что он жив и здоров и живёт в эмиграции.

Скончался 2 марта 1975 в Чикаго и был похоронен на кладбище св. Николая. 14 марта 1997 года в его селе на 100-летие со дня рождения была открыта мемориальная доска на стене Середнянского школы.

Публикации 
 Бабій О. Ненависть і любов. Поезії. — Львів: Русалка, 1921. — 31 с.
 Бабій О. Гуцульський курінь. — Прага, 1927. — 154 с.
 Бабій О. Жнива. Поеми. — Авгсбург, 1946. — 64 с.
 Бабій О. Повстанці. Поема. — Чикаго : Літературне видавництво, 1956. — 180 с.
 Бабій О. Олена Степанівна. П'єса в одній дії. — Чикаго, 1966. — 76 с.
 Бабій О. Світ і людина. — Авґсбурґ, 1947, перевидано Чикаго, 1969. — 48 с.
 Бабій О. Вибране з творів. — Чикаго : Друкарня В. Бернацького, 1969. — 112 с.
 Бабій О. Дві сестри. Повість зі записок старшини УГА. — Чикаго, 1978.
 Бабій О. Зродились ми великої години. — Дрогобич : Відродження, 1997. — 208 с.

Примечания

Источники 
 Бабій Олесь // Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003. — Т. 1. — С. 79.
 Волинський Б. Бабій Олесь // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 61. — ISBN 966-528-197-6.
 Жулинський Г. Бабій Олесь // Українська літературна енциклопедія: У 5 т. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1988. — Т. 1. — С. 105.
 Луців Л. Олесь Бабій «Останні». Рецензія // Література і життя. Літературні оцінки. — Джерзі Ситі — Нью-Йорк : Свобода, б. р. — С. 428—429.
 Роздольська О. Бабій Олесь (Олекса) // Енциклопедія української діяспори / Гол. ред. В. Маркусь, спів-ред. Д. Маркусь. — Нью-Йорк — Чикаго, 2009. — Кн. 1. — С. 31.
 
 Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. — 516 с.
 Утріско О. Присутність Олеся Бабія у «Літературно-науковому вістнику» — «Вістнику» Дмитра Донцова: бібліографічний та біографічний аспекти // Вісниківство: Літературна традиція та ідеї. Науковий збірник. — Вип. 2. — Дрогобич : Посвіт, 2012. — С. 277—287.
 Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. — С. 13. ISBN 978-966-317-145-6

Ссылки 
 Твори Олеся Бабія в бібліотеці «Українського Центру» .

Украинские поэты
Украинские писатели
Поэты Чехословакии
Писатели Чехословакии
Поэты США
Писатели США
Родившиеся в Калушском районе
Военные Галицкой армии
Военнослужащие Легиона украинских сечевых стрельцов